Un empire est une région ou un ensemble de régions sous l’autorité d'un empereur.

Histoire 
 Empire romain, période de domination de la Rome antique, entre 27  et 476.
 , périodes des règnes des empereurs  (Premier Empire) et Napoléon III (Second Empire).
 Empire colonial français, ensemble des territoires d'outre-mer colonisés par la France.
 Saint-Empire romain germanique, regroupement politique de terres d’Europe occidentale et centrale au Moyen Âge qui a duré jusqu'au .
 Empire russe, nom officiel de l'État russe de 1721 à 1917.

Art 
 Style Empire, style d'ameublement ou architectural

Littérature

Bandes dessinées 
 Empire, série de bande dessinée.
 Empire, série de comics ;

Livres 
 Empire, livre de philosophie politique de Toni Negri et Michael Hardt publié en 2000 ;
 Empire, roman de Gore Vidal publié en français en 1993 ;
 Empire, roman fantasy de Graham McNeill publié en français en 2011, constituant le tome 2 de la Trilogie de Sigmar et ayant remporté le Prix David-Gemmell (meilleur roman de fantasy) en 2010.
 Cycle de l'Empire de Isaac Asimov, comprenant Tyrann, Les Courants de l'espace et Cailloux dans le ciel.

Magazines 
 Empire, magazine mensuel cinématographique anglais et australien.
 Empire, fanzine de bande dessinée québécoise des années 1980.

Cinéma et télévision

Cinéma 
 Empire (1964), vidéo d’art contemporain américaine d’Andy Warhol.
 Empire (2002), film américain de Franc. Reyes.
 Empire Records (1995), film américain d’Allan Moyle.

Télévision 
  (1962), série télévisée de western américaine.
 Empire Inc. (1983), mini-série québécoise, sur un capitaine d'industrie au .
 Empire (2005), mini-série américaine, sur la succession de l'empereur Jules César.
 Empire (2015), série télévisée américaine, sur un riche producteur de hip-hop.

Musique

Albums 
 Empire, album de Queensrÿche sorti en 1990.
 Empire, album du groupe Kasabian sorti en 2006.
 Empire, album d'Arielle Dombasle et Nicolas Ker, sorti en 2020.

Chansons 
 Empire, chanson de l'album du même nom du groupe Kasabian.
 Empire, chanson de Shakira.
 Empires, chanson d'Alicja Szemplińska qui aurait dû représenter la Pologne au Concours Eurovision de la chanson 2020.

Jeux 
 Empire, jeu vidéo de Peter Langston sorti en 1972.
 Empire, jeu vidéo de John Daleske sorti en 1973.
 Empire, jeu vidéo de Walter Bright sorti en 1977.
 Empires : L'Aube d'un monde nouveau, jeu vidéo sorti en 2003.

Biologie 
 empire (ou domaine, ou super-règne), rang, ou niveau de classification, au-dessus du règne.
 Empire, variété de pomme.

Toponyme

États-Unis 
 Empire, une communauté non incorporée située dans le comté de Walker, dans l'État de l'Alabama ;
 Empire, census-designated place située en Californie ;
 Empire, une municipalité située dans l'État du Colorado ;
 Empire, une census-designated place située dans la paroisse Plaquemine, dans l’État de la Louisiane ;
 Empire, census-designated place située dans le Nevada ;
 Empire, ville située en Ohio ;
 .

Royaume-Uni 
 L'Empire Hotel, à Bath (Somerset, Angleterre).

Entreprise 
 Empire Airlines, compagnie d'aviation nord-américaine, active de 1976 à 1985.

Autres 
 Empire galactique, concept de science-fiction initié par Isaac Asimov.

Voir aussi 
 La France est un empire, documentaire français de propagande sorti en 1939.